Het Engelse woord voor kauwgombal.
 The Amazing World of Gumball, een absurdistische tekenfilmserie.
 Gumball 3000, een jaarlijkse autorally.
 Gumball (band), een Amerikaanse rockband